Slovo rajka má několik významů:

 Rajka – jednotné číslo označující pěvce z čeledi rajkovitých (Paradisaeidae).
 Rajka – obec v Maďarsku v župě Győr-Moson-Sopron poblíže Bratislavy.
 Souhvězdí Rajky – souhvězdí jižní oblohy.